Aigina, také Aegina může znamenat:

 Aigina, v řecké mytologii nymfa, dcera boha Asópa
 Aigina (ostrov), řecký ostrov v Egejském moři
 Aigina (město), hlavní město ostrova Aigina

Wikipedie:Rozcestníky